Příjmení Bouška nosí více různých osobností:

 Bohumil Bouška (1864–1935) – český spisovatel, dramatik a pedagog 
 Jaroslav Bouška (1879–?) – československý politik a poslanec 
 Josef Bouška – více různých osobností
 Kamil Bouška (* 1979) – český básník
 Karel Bouška (1933–2001) – český cyklista
 Milan Bouška (* 1952) – český herec, moderátor a publicista, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 Pavel Bouška (* 1972) – český fotbalista
 Sigismund Bouška (1867–1942) – český katolický kněz, překladatel a spisovatel 
 Svatopluk Bouška (* 1947) – československý fotbalista 
 Tomáš Bouška (* 1979) – český fotbalista
 Václav Bouška (1910–1975) – český fotbalista
 Václav Bouška (fotbalista, 1945) český fotbalista (* 1945)

 v přechýlené podobě
 Jana Boušková – více různých osobností

Česká příjmení